Amerikai Egyesült Államok
 Graham (Alabama)
 Graham (Arizona)
 Graham (Észak-Karolina)
 Graham (Florida)
 Graham (Georgia)
 Graham (Daviess megye, Indiana)
 Graham (Fountain megye, Indiana)
 Graham (Kentucky)
 Graham (Missouri)
 Graham (Oklahoma)
 Graham (Texas)
 Graham (Washington)